Villamayor de Santiago ist eine Gemeinde und ein Dorf mit  Einwohnern (Stand ) in der Provinz Cuenca in der Autonomen Region Kastilien-La Mancha.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

 Offizielle Website der Stadt

Einzelnachweise 

Ort in Kastilien-La Mancha